Rue Principale est un odonyme des pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après rue de la Mairie et avant rue du Stade ; selon La Poste, il en existe près de 2 500.

Radio 
Au Québec, Rue Principale est un feuilleton radiophonique diffusé de 1937 à 1959.

Équivalents 
Un odonyme francophone similaire est Grande Rue. Dans les pays anglophones, Main Street est un odonyme similaire ; dans les pays germanophones, il s'agit de Hauptstraße.

Références 

Principale